Etelbert o Alberht de l'Ànglia Oriental, rei d'Ànglia de l'Est al segle VIII
 Etelbert II d'Ànglia Oriental, rei mort en 794
 Etelbert de Hwicce, rei de Hwicce, segle VII
 Etelbert I de Kent, rei de Kent al segle VI
 Æthelbert II de Kent, rei de Kent entre l'any 725 i el 762
 Etelbert de Sussex, rei de Sussex, segle de VIII
 Ethelbert de Wessex, rei de Kent des del 858 i de Wessex (860 -866)
 Etelbert de Whithorn, bisbe de Whithorn i Hexham, mort en 797
 Etelbert de York, arquebisbe de York, mort en 780
 Etelbert d'Ànglia